Toyota TF103 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing, принимавший участие в сезоне Формулы-1  года.

История

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1